Kalasiris (altgr. ) steht für:

 Kalasiris, ein von den alten Ägyptern getragenes Hemdgewand
 eine Hauptfigur in dem antiken Roman Aithiopiká des Heliodoros
 Kalasiris, die Lotosblume, Komödie von Franz Graf von Pocci